Colt puede hacer referencia a:

 Samuel Colt, inventor y empresario estadounidense en el sector de las armas de fuego.
 Colt's Manufacturing Company empresa de revólveres y armamento, fundada por Samuel Colt.
 La localidad de Colt, en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 El modelo de automóvil Mitsubishi Colt, turismo comercializado por la empresa Mitsubishi Motors.
 Colt Group S.A.  (anteriormente COLT Telecom group plc), empresa británica de telecomunicaciones (aka Data-carrier) y servicios gestionados IT
Fue fundada como City Of London Telecommunications en 1992 por Jim Hynes con capital de Fidelity Investments, actualmente opera fundamentalmente en el continente Europeo.